Курт Я́ра (; род. 14 октября 1950 года, Инсбрук) — австрийский футболист, полузащитник. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

В качестве игрока больше всего отыграл за клубы «Ваккер Инсбрук», «Дуйсбург» и «Грассхоппер», а также национальную сборную Австрии.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1968 году, выступая за «Ваккер» из Инсбрука, в котором он провёл пять сезонов. За это время он дважды завоёвывал кубок Австрии по футболу и три раза становился чемпионом страны.

В течение 1973—1975 годов Яра защищал цвета «Валенсии».

Своей игрой за испанскую команду он привлёк внимание представителей тренерского штаба «Дуйсбурга», в состав которого вошёл летом 1975 года. Играл за дуйсбургский клуб следующие пять сезонов своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведённую в составе «Дуйсбурга», он был основным игроком команды.

В течение сезона 1980/81 защищал цвета «Шальке 04».

Летом 1981 года Яра перешёл в «Грассхоппер», за который отыграл 4 сезона. Играя в составе «Грассхоппера», Яра также выходил на поле в основном составе команды. За это время он завоевал кубок Швейцарии и три раза становился чемпионом страны.

Яра завершил профессиональную карьеру футболиста, выступая за команду «Грассхоппер», в 1985 году.

Выступления за сборную 
11 июля 1971 года Яра дебютировал в составе сборной Австрии в товарищеской игре против Бразилии, она завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной он был участником чемпионата мира 1978 года в Аргентине и мундиаля 1982 года в Испании.

Всего в течение карьеры в национальной команде, которая длилась 15 лет, он провёл в форме сборной 59 матчей, забив 15 голов.

Карьера тренера 
Яра начал тренерскую карьеру вскоре после завершения карьеры игрока, в 1986 году, возглавив тренерский штаб клуба «Грассхоппер».

В дальнейшем он возглавлял клубы «Санкт-Галлен», «Цюрих», «Адмира Ваккер Мёдлинг», «Ксанти», АПОЭЛ, «Тироль», «Гамбург» и «Кайзерслаутерн».

Последним местом тренерской работы Яры был клуб «Ред Булл Зальцбург», который он возглавлял в качестве главного тренера в течение сезона 2005/06.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Ваккер» Инсбрук (1915)
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Грассхоппер»
Тренеры ФК «Санкт-Галлен»
Тренеры ФК «Цюрих»
Тренеры ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Тренеры ФК АПОЭЛ
Тренеры ФК «Тироль»
Тренеры ФК «Гамбург»
Тренеры ФК «Кайзерслаутерн»
Тренеры ФК «Ред Булл» Зальцбург